Такмичење у трци на 200 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 11. и 12. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016 одбранила је Дина Ашер−Смит из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовале су 34 такмичарке из 18 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (4)
  (3)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских такмичарки на 200 метара 2018. године до почетка првенства (6. августа 2018), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП 2018.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 10. августа 2018. године. За полуфинале пласирале су се прве 3 из сваке од 3 квалификационих група (КВ) и 5 према постигнутом резултату.(кв) ,

Ветар: група 1: -0,3 м/с група 2: -0,5 м/с група 3: +0,4 м/с.

Почетак такмичења: група 1 у 11:25, група 2 у 11:32, група 3 у 11:39.

Такмичарке које су директно ушле у полуфинале 
Према пропозицијама такмичења у квалификацијама не учествују атлетичарке које су 30.7.2018. биле на Европској ранг листи пласиране до 12 места, него се директно пласирају у полуфинале.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 10. августа 2018. године. У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,

Ветар: група 1: +1,1 м/с група 2: +1,4 м/с, група 3: +0,2 м/с.

Почетак такмичења: група 1 у 19:48, група 2 у 19:55, група 3 у 20:02.

Финале 
Такмичење је одржано 11. августа 2018. године у 20:45.

Ветар: +0,2 м/с.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Трка на 200 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном